3-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 10 по 24 августа 1989 года в Шотландии. В последний раз использовалось возрастное ограничение до 16 лет. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 августа 1972.

Стадионы

Квалификация

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Абердине
Июнь 1989 года
Спорт в Шотландии в 1989 году